

Персони 
 Джон Першинг (1860–1948) — американський воєначальник, генерал армій США.

Зброя 
 M26 Pershing — американський серійний важкий танк часів Другої світової війни.
 Першинг-1, Першинг-1А,  — американська балістична ракета.

Багатозначні терміни